Мари́я Во́лкова:
 
 Волкова, Мария Аполлоновна (1786—1859) — фрейлина императриц Елизаветы Алексеевны и Марии Фёдоровны.
 Волкова, Мария Михайловна (1922—1998) — ткачиха Ореховского хлопчатобумажного комбината, новатор производства.
 Волкова, Мария Сергеевна (род. 1968) — российская спортсменка (стендовая стрельба), чемпионка мира.
 Волкова, Мария Сидоровна (1918—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Волкова, Мария Фёдоровна (1894—1919) — слушательница Коммунистического университета имени Свердлова. Похоронена на Красной площади. Примечания